Der Rajon Kamin-Kaschyrskyj (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Stadt Kamin-Kaschyrskyj.

Geographie 
Der Rajon liegt im Nordosten der Oblast Wolyn und grenzt im Norden an Belarus (Woblasz Brest mit Rajon Iwanawa und Rajon Drahitschyn), im Osten an den Rajon Warasch (in der Oblast Riwne), im Süden an den Rajon Luzk sowie im Westen an den Rajon Kowel. Der Rajon wird im Westen vom Fluss Turija und im Osten von Fluss Stochid durchflossen, im Osten erstreckt sich das Wolhynische Hochland, welches stark bewaldet ist.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kamen-Kaschirsk und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann mit anderen Grenzen bis zum 30. Dezember 1962, als er um die Rajone Ratne und Ljubeschiw erweitert wurde, diese Vergrößerung wurde aber am 4. Januar 1965 wieder revidiert und die Grenzen des Rajons zugunsten der Rajone Ljubeschiw und Ratne verkleinert wurden. 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um das Rajonsgebiet des Rajons Ljubeschiw sowie den nördlichen Teilen des Rajons Manewytschi.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 5 Hromadas (1 Stadtgemeinden, 2 Siedlungsgemeinden und 2 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Städte
 2 Siedlungen städtischen Typs
 136 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Kamin-Kaschyrskyj
 Siedlungsgemeinde Ljubeschiw
 Siedlungsgemeinde Manewytschi
 Landgemeinde Prylisne
 Landgemeinde Soschytschne

Bis Juli 2020 waren es 1 Stadtratsgemeinde, 26 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 64 Dörfer

Stadt

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

KaminKaschyrskyj